Сие́ста (, испанское произношение: ; ; ; ; ; ; ; ) — послеобеденный сон, являющийся общей традицией некоторых стран, особенно с жарким климатом.

Этимология 
Испанское слово «сиеста» (siesta) и глагол sestear происходят от  (буквально — «шестой час», то есть «полдень»: у римлян первый час дня наступал на рассвете). Это было время после полудня, когда делался перерыв в работе, чтобы отдохнуть и восполнить силы.

Временные рамки 
 Греция (; ) — с 14 до 15-17 
 Испания («большая сиеста») — с 13 до 17
 Италия — с 13 до 15-16
 Кипр — с 14 до 16

История 

Однако, речь идёт не только об испанском обычае, но и о естественном следствии оттока крови после приема пищи в обед от нервной системы к пищеварительной системе, что вызывает сонливость. Следует принять во внимание, что испанский обед обычно более изобилен, чем обеды других европейцев, которые плотно едят обычно в первой половине дня. Также следует принять во внимание естественные биологические часы: независимо от того, был ли обед или нет, послеобеденный упадок сил — это явление, которое появляется приблизительно через 8 часов после утреннего пробуждения.

С другой стороны, в тропических землях, колонизированных Испанией, а также в той части самой Испании, которая расположена на юге Европы, в это время на улице жарче всего, и даже животные возвращаются в свои жилища, чтобы отдохнуть.

Послеобеденный сон в своё время был распространён на Руси, и одной из причин неприязни к Лжедмитрию I послужил его отказ соблюдать этот обычай.

Научные исследования 

Доктор Эдуардо Эстивиль уверенно утверждает: «Для детей до 5 лет это просто необходимо, а для взрослых дневной сон рекомендуется, но в любом случае он должен быть коротким. Не более, чем 30 минут». Проблема в том, что в большинстве стран с распространённой сиестой обеденный перерыв значительно превышает этот предел.

Исследование, проведённое в Греции, доказывает, что сиеста продолжительностью не более 30 минут (более длительная может сбить естественные биологические часы и вызвать бессонницу ночью) улучшает здоровье в общем и циркуляцию крови в частности, а также предупреждает состояние подавленности, увеличенного давления и стресс. Кроме того, улучшает память и процесс обучения, способствует продлению работоспособности и заставляет организм бодрствовать до позднего вечера, несмотря на накопленную усталость.

Один из самых видных испанских писателей XX века, лауреат Нобелевской премии Камило Хосе Села со свойственным ему сарказмом воспевал и наслаждался таким чисто испанским обычаем. Этот романист говорил о сиесте, что её нужно соблюдать «вместе с пижамой, молитвой и ночным горшком».

Кратковременный дневной сон снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди молодых мужчин, а также влияет на суточный профиль артериального давления.

Чемпионат по сиесте 
С 14 по 23 октября 2010 года в торговом комплексе «Исласуль» (Islazul), расположенном в мадридском районе Карабанчель (), прошел I Национальный чемпионат Испании по сиесте (I Campeonato Nacional de Siesta). Инициатором проведения соревнования выступила общественная организация Национальная ассоциация друзей сиесты (Asociación Nacional de Amigos de la Siesta), пропагандирующая испанскую традицию послеобеденного сна и ратующая за её сохранение в условиях постоянного ускорения ритма жизни. В чемпионате участвовали 360 соискателей (по пять в каждом из восьми ежедневных раундов длительностью двадцать минут). Победителем стал 62-летний выходец из Эквадора Педро Сория Лопес (), который набрал наибольшую сумму очков, начисленных по ряду показателей. Судьями учитывались, в частности, быстрота засыпания (определялась врачом по показаниям пульсометра), продолжительность сна в условиях шумного многолюдного места, оригинальность или зрелищность позы спящего, наличие и громкость храпа. «Король сиесты» проспал 17 из 20 предусмотренных регламентом соревнования минут, уровень громкости его храпа достигал 70 децибел. Чемпион выиграл приз в размере одной тысячи евро.

Примечания

Литература 
 Ebert, D., K. P. Ebmeier, T. Rechlin, and W. P. Kaschka, «Biological Rhythms and Behavior», Advances in Biological Psychiatry. ISSN 0378-7354

Ссылки 

 В Испании организовали чемпионат по сиесте. 15 Октября 2010
 ¡El I Campeonato Nacional de Siesta ya es realidad! 

Сон
Культура Средиземноморья
Традиции Испании
Традиции Мексики‎
Традиции Перу
Традиции Парагвая
Традиции Италии
Традиции Греции